The Condor puede referirse a:

 The Condor, revista científica.
 The Condor (club), cabaré ubicado en North Beach (San Francisco).